Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (до 19 октября 2012 года - Портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге») — это справочно-информационный и интерактивный интернет-портал, обеспечивающий единую точку доступа к информационно-справочным ресурсам для получения полной информации о государственных и муниципальных услугах и к интерактивным сервисам, обеспечивающим предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде через «Электронную приемную». Портал государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге является подсистемой Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

История создания 
Создание портала «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» осуществляется в рамках проведения в Российской Федерации Административной реформы в части обеспечения высокой степени информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также обеспечения доступа граждан к информации о порядке предоставления государственных услуг. В момент открытия публичного доступа 5 апреля 2007 года на портале было опубликовано описание двух государственных услуг: по одной для физических и юридических лиц. Разработку Портала «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» по заказу Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга осуществляет СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».

Переход от информационно-справочного к интерактивному характеру, то есть к возможности не только просматривать информацию о государственных услугах, но и подавать заявления на предоставление услуг непосредственно на портале, был осуществлен в рамках создания интегрированной автоматизированной системы «Одно окно», предназначенной для предоставления государственных услуг по принципу одного окна. В рамках презентации проекта, которая прошла 15 мая 2009 года сотрудникам органов государственной власти были продемонстрированы 8 государственных услуг в области предоставления детских пособий, реализованы на портале, приём заявлений на предоставление которых мог быть осуществлён в электронном виде. Особенностью предоставления государственных услуг на петербургском портале является возможность осуществления доступа с использованием электронных карт (прототип Универсальной электронной карты, выпуск которой начался только с 1 января 2013 года).

Несмотря на активно ведущуюся разработку электронных услуг (по состоянию на 31 августа 2010 года были разработаны технологии предоставления 73 государственных услуг) и значительные финансовые затраты городского бюджета (затраты на первоначальное развитие ИАС «Одно окно» в 2008 году составили 96,9 млн. рублей), фактически услуги в электронной форме не предоставлялись «в связи с отсутствием нормативного регулирования, позволяющего сотрудникам органов государственной власти принимать решения по заявлениям, полученным через интернет». Таким образом, в электронном виде можно было получить только услуги, которые носят информационно-справочный характер (например, получение информации о себе из различных информационных систем) или те, по которым можно предварительно подать заявление, чтобы потом подтвердить внесенные данные при личном посещении органа власти (например, подать заявление на регистрацию брака с последующим посещением органа ЗАГС или записаться в детский сад с последующим посещением Комиссии в районном отделе образования).

Возможность оформление первых электронных заявлений на Портале была открыта с 1 декабря 2009 года при предоставлении государственной услуги  по записи на прием в органы ЗАГС для регистрации брака. В течение первого месяца работы (с 1 по 26 декабря 2009 года) по услуге поступило 1168 заявок, в 2010 году - 2095 заявлений, в 2011 году - 9999 заявлений, в 2012 году - 12680 заявлений. Посещаемость портала в феврале 2012 года превысила 20 миллионов пользователей.

В связи с развитием в Санкт-Петербурге сети Многофункциональных центров предоставления государственных услуг, реализующих аналогичную задачу по предоставлению государственных услуг по принципу одного окна, в 2010 году Портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» объединён с информационной системой обеспечения деятельности Многофункциональных центров предоставления государственных услуг. На базе двух информационных систем была создана единая Межведомственная информационная система «Обеспечение деятельности Многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» и Федеральным законом «Об обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг» органы государственной власти должны обеспечивать ведение регионального реестра государственных услуг. Для реализации этой задачи на портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» в сентябре 2009 года был размещен соответствующий раздел, в котором представлена информация о государственных услугах и государственных функциях в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2012 года на портале размещён Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. В связи с размещением муниципальных услуг c 19 октября 2012 года Портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» переименован в Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, Межведомственная информационная система «Обеспечение деятельности Многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг через портал государственных услуг в Санкт-Петербурге» - в Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Реализация предоставления государственных услуг в режиме полного цикла, то есть без необходимости посещения органа государственной власти для подтверждения поданного заявления, запланирована на 2013 год. Так с 9 января 2013 года для заявителей реализована возможность подавать заявления в электронном виде, бронировать время бракосочетания, а также оплачивать государственную пошлину непосредственно на портале. Для авторизации и аутентификации пользователей на текущем этапе используются многоразовые логин и пароль, выдаваемые в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг города.

Предназначение и функции 
Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга должен обеспечивать реализацию следующих функций:
 обеспечивать доступ для граждан и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также к услугам, предоставляемым государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ);
 обеспечивать доступ для граждан и организаций к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе для заполнения в электронном виде;
 предоставлять заявителям сервисы для обратной связи с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
 принимать в электронном виде заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;
 осуществлять информационное взаимодействие с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в части размещения информации о государственных и муниципальных услугах Санкт-Петербурга, обеспечения единства авторизации и формирования заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг для направления в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления Санкт-Петербурга;
 обеспечивать доступ заявителей в «Личный кабинет» для отслеживания истории обращений и принятых по ним решений;
 обеспечивать возможность уплаты гражданином или организацией в электронной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуг, осуществляемой посредством взаимодействия с информационной системой Федерального казначейства;
 обеспечивать возможность получать результаты предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это предусмотрено действующим законодательством.

Нормативное регулирование 
Создание и функционирование региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций), осуществляется на основании Федерального закона «Об обеспечении предоставления государственных и муниципальных услуг», который определяет, что
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе создавать региональные порталы государственных и муниципальных услуг, являющиеся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, обеспечивающими предоставление государственных услуг субъектов Российской Федерации и муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также об услугах, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг.

Требования к содержанию региональных порталов государственных и муниципальных услуг установлены Постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». Все региональные порталы должны обеспечивать:

а) доступ заявителей к сведениям о предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями (организациями) государственных и муниципальных услугах (исполняемых функциях), размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг (функций);

б) предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, учреждениями (организациями), подведомственными этим органам, а также учреждениями (организациями), в которых указанными органами размещены государственные либо муниципальные задания (заказы);

в) возможность осуществления процедуры регистрации и авторизации заявителей с использованием предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Правительство Санкт-Петербурга установило требования к информации, обязательной к размещению на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

В отношении государственных и муниципальных услуг на Портале должны быть опубликованы:
 полное и краткое наименование услуги;
 уникальный реестровый номер услуги и дата внесения информации;
 наименование органа власти (организации) — поставщика услуги;
 наименование органов власти и организаций, участвующих в предоставлении услуги;
 дата и номер протокола Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, которым одобрен проект административного регламента;
 перечень и тексты нормативных актов, регулирующих порядок предоставления услуги;
 способы предоставления услуги (например, в МФЦ или в электронном виде);
 результат предоставления услуги;
 категории получателей услуги (например, физическое лицо, лицо без определенного места жительства);
 сведения о местах в которых можно получить информацию о порядке предоставления услуги;
 срок предоставления услуги;
 срок регистрации заявления;
 максимальный срок ожидания в очереди;
 документы, необходимые для предоставления заявителем:
 обязательные для предоставления;
 которые могут не предоставляться и получаться с использованием межведомственного взаимодействия;
 формы заявлений и иных документов, которые должен заполнить заявитель;
 стоимость оказания услуги;
 показатели доступности и качества предоставления государственной услуги;
 информация об административных процедурах;
 порядок досудебного (внесудебного) обжалования;
 дата и основание внесения сведений;
 технологическая карта межведомственного взаимодействия.

В отношении государственных и муниципальных функций на Портале должны быть опубликованы:
 полное и краткое наименование функции;
 наименование органа власти (организации) — исполняющего функцию;
 наименование органов власти и организаций, участвующих в предоставлении услуги;
 дата и номер протокола Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, которым одобрен проект административного регламента;
 перечень и тексты нормативных актов, регулирующих порядок исполнения функции;
 предмет государственного контроля, надзора;
 права и обязанности:
 должностных лиц;
 лиц, в отношении которых осуществляется контроль (надзор);
 результат исполнения функции;
 категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль (надзор);
 информация о местах, в которых можно получить информацию о порядке исполнения функции;
 срок предоставления услуги;
 информация о возможности и порядке приостановления исполнения функции;
 информация об административных процедурах;
 порядок досудебного (внесудебного) обжалования;
 технологическая карта межведомственного взаимодействия.

Структура портала

Информационный портал 
Информация о государственных и муниципальных услугах, представленная в информационной части Портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга структурирована по двум основным категориям — услуги для физических и юридических лиц. Для каждой из этих категорий предусмотрена возможность формирования перечня услуг в зависимости от сферы услуг, жизненной ситуации или органа власти, предоставляющего данную услугу.

Услуги для физических лиц (по сферам услуг, по состоянию на 31.01.2013):

Услуги для юридических лиц (по сферам услуг, по состоянию на 31.01.2013):

Реестр государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 
Реестр государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, размещённый на Портале, состоит из двух отдельных блоков: Реестра государственных функций и услуг Санкт-Петербурга и Реестра муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

Данные в Реестре государственных услуг и функций структурированы по виду:
 государственные услуги;
 государственные функции;
 государственные функции по контролю и надзору;
 государственные функции, исполнение которых влечёт предоставление государственных услуг заявителям.

По каждой функции и услуги для пользователей Портала доступна информация о:
 виде;
 типе;
 органе государственной власти, предоставляющем (исполняющем) данную услугу (функцию);
 сведениях из положения об органе власти о полномочиях по предоставлению (исполнению) данной услуги (функции).

Данные в Реестре муниципальных услуг в виду наличия различий между отдельными органами местного самоуправления города представлены в виде: 
 типовых муниципальных услуг, описывающих общий порядок предоставления услуги;
 специфических муниципальных услуг, характеризующих особенности предоставления типовой услуги в конкретном муниципальном образовании.

По каждой муниципальной услуге для пользователей Портала доступна информация о:
 полном и кратком наименовании;
 органе местного самоуправления, предоставляющем услугу;
 сроке предоставления и сроках прохождения отдельных административных процедур;
 нормативных документах, которые определяют порядок предоставления услуги;
 перечне документов, которые должны быть предоставлены заявителем и которые могут быть предоставлены заявителем;
 результате предоставления услуги;
 стоимости предоставления услуги;
 платности предоставления услуги.

Интерактивный портал «Электронная приемная» 
С использованием Портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга реализована возможность подать в электронном виде заявление для получения государственных услуг. Доступ к формам для заполнения осуществляется из описания услуги на информационной части портала или из отдельного раздела «Электронная приёмная».

В связи с невозможностью на текущий момент однозначно верифицировать заявителя при подаче электронного заявления на Портале возможна необходимость последующего посещения органа власти. Для избежания похода в орган власти разрабатывается система авторизации, которая включает в себя:
 авторизацию с использованием прав доступа, полученных в МФЦ (доступна);
 авторизацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (разрабатывается);
 авторизацию с использованием Универсальной электронной карты (разрабатывается).

Помимо возможности подать в электронном виде заявление для предоставления государственной услуги на Портале также доступна возможность отслеживать результат предоставления услуги по заявлениям, поданным в МФЦ и на Портале.

Мобильное приложение 

Доступ к информации Портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга может осуществляться как с использованием традиционных средств, так и с помощью мобильных устройств. Помимо мобильной версии портала, с января 2013 года пользователям доступно мобильное приложение, разработанное для систем под iOS и Android.

В мобильном приложении реализованы возможности:
 получить быстрый доступ к телефонам «горячих линий» города;
 получить информацию об органах власти Санкт-Петербурга и предоставляемых ими государственных услугах;
 найти на интерактивной карте ближайшие органы власти и Многофункциональные центры предоставления государственных услуг;
 просмотреть статус своего заявления на предоставление государственной услуги, поданное через:
 МФЦ;
 Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.

См. также 
 Государственные услуги
 Электронное правительство
 Органы власти Санкт-Петербурга

Примечания

Ссылки 
 
 Мобильное приложение «Госуслуги Санкт-Петербурга» на GoogleApps 
 Мобильное приложение «Госуслуги Санкт-Петербурга» для iOS 

Электронное правительство России
Рунет
Сайты, появившиеся в 2007 году
Государственные сайты России